Villaine est le nom de différents lieux-dits ou hameaux en France :
 Villaine, lieu-dit de Rouvray-Saint-Denis en Eure-et-Loir ;
 Villaine, lieu-dit situé à Sublaines en Indre-et-Loire où le site archéologique du dolmen de Villaine a été excavé et fouillé ;
 Villaine, hameau de Massy dans l'Essonne.